Карне́ (Carne) — фамилия, изредка имя.

Персоналии 
Фамилия
  (1906—1986) — британский полковник.
 Карне, Джон (1789—1844) — британский путешественник и писатель.
 Карне, Джуди (1939—2015; наст. имя Джойс Одри Боттерилл) — англо-американская актриса кино и телевидения.
 Карне, Луи Марсьен (1804—1876) — французский политический деятель и историк, граф.
 Карне, Марсель (1906—1996) — французский кинорежиссёр.
 Карне, Рафаэль Саборидо (1927—2008) — испанский шахматист.
  (1817—1873) — британская писательница, натурфилософ, геолог, конхиолог, филантроп, банкир.
Имя
  (род. 1966) — британский дипломат, анархист, информатор, основатель и исполнительный директор компании .

Блюда 
В испанском, португальском, итальянском и румынском языках слово carne означает «мясо».
 Чили кон карне —  мексиканско-техасское блюдо.
  — латиноамериканское блюдо.

Другое 
 Карне — дамский бальный аксессуар XIX века, блокнот для записи кавалеров.

См. также 
 Карн
 Карнс
 Карнер
 Карни
 Карнью